Lapoş több romániai település lehet:

 Lapoș, Bákó megye
 Lapoș, Prahova megye